Prima Donna – gruppo musicale rock and roll statunitense
Prima Donna – gruppo musicale pop britannico
Prima Donna – opera del 2009 scritta da Rufus Wainwright
Prima Donna – album del 1967 di Leontyne Price
Prima Donna – album del 1992 di Lesley Garrett
Prima Donna – album del 2013 delle 9MUSES
Prima Donna – album del 2015 di Rufus Wainwright
Prima Donna – singolo del 1975 degli Uriah Heep

Pagine correlate 
Primadonna (disambigua)